Дмитро Миколайович Оборонько (3 квітня 1976, с. Лимани, Вітовський район, Миколаївська область) — економіст, держслужбовець, науковець. Кандидат економічних наук (2010). Заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації у 2007—2010 рр. Директор Миколаївського обласного центру зайнятості.

Життєпис 
Народився 3 квітня 1976 р. у с. Лимани Вітовського району Миколаївської області. Середню освіту одержав у Лиманівській ЗОШ І-ІІІ ступенів. У 1998 р. закінчив Миколаївський державний сільськогосподарський інститут за фахом «Аграрний менеджмент». У 2005 р. закінчив Одеський регіональний інститут державного управління національної академії державного управління при Президентові України за фахом «Магістр державного управління».

Кандидат економічних наук (2010).

У 1993—1999 рр. працював на робітничих та керівних посадах рибколгоспу ім. Леніна Вітовського району Миколаївської області. В 1999 р. обіймав посаду економіста відділу кредитів управління активних операцій МОДА ППБ «АВАЛЬ». З 2000 по 2005 рр. — помічник голови Миколаївської обласної державної адміністрації. У 2005 р. — помічник голови Миколаївської обласної ради. З 2005 по 2007 рр. — директор Заводського районного центру зайнятості м. Миколаєва. У 2007—2010 рр. — заступник голови Миколаївської обласної державної адміністрації. У 2011—2015 рр. працював у Миколаївській обласній раді профспілок.

З 2015 р. — заступник директора, з серпня 2016 р. — директор Миколаївського обласного центру зайнятості. Під керівництвом Д. М. Оборонько реалізовуються програми допомоги по частковому безробіттю та одноразової матеріальної допомоги. Зокрема, під час карантину, спричиненого коронавірусною інфекцією, були збережені понад 15 000 робочих місць і видано понад 80 мільйонів гривень для підтримки роботодавців і найманих працівників.

На посаді доцента кафедри економічної кібернетики і математичного моделювання в Миколаївському національному аграрному університеті з 2011 р., де викладає дисципліни «Управління змінами» та «Аналіз господарської діяльності». Автор статей за профілем діяльності, співавтор наукових досліджень та запатентованих розробок, що удосконалюють технології виробництва сільськогосподарської продукції.

Нагороди 
Неодноразово нагороджувався почесними грамотами та подяками обласного, загальнодержавного рівнів.

Почесна відзнака голови Миколаївської обласної державної адміністрації «Святий Миколай Чудотворець» ІІІ ступеня (19.12.2017);

Відзнака Миколаївської обласної ради «За заслуги перед Миколаївщиною» II ступеня (15.08.2018);

Медаль «За жертовність і любов до України» (23.07.2019);

Відзнака Миколаївської обласної ради «За заслуги перед Миколаївщиною» I ступеня (24.08.2020);

Відзнака «За заслуги перед містом Миколаїв» (24.08.2020);

Переможець Миколаївської загальноміської програми «Людина року. Городянин року» у "Спецпроєкті «За підтримку бізнесу в умовах пандемії» (12.12.2020).

Праці 

 Практична реалізація існуючих та удосконалених технологій виробництва продукції свинарства : монографія / М. Г. Повод, В. Я. Лихач, А. В. Лихач, Д. М. Оборонько ; Національний університет біоресурсів і природокористування України.  — Миколаїв: Іліон, 2022.  — 364, [10] c.  — Бібліогр.: с. 308—343  — укp.

 Пат. 140290 Україна, МПК (2006.01) А01К 67/02. Спосіб використання комплексного препарату «Гепасорбекс» для збільшення м'ясної продуктивності овець / В. Я. Лихач, А. В. Лихач, В. А. Задорожній, Л. Г. Леньков, С. С. Крамаренко, О. С. Крамаренко, С. І. Луговий, Д. М. Оборонько ; Миколаївський національний аграрний університет. — № u2019 08433 ; заяв.17.07.2019 ; опубл. 10.02.2020, Бюл. № 3.

 Оборонько, Д. М. Стратегія підвищення конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Д. М. Оборонько ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. — Херсон, 2009. — 19 c.

Література 

 Івашко, О. Пріоритет — баланс інтересів на ринку праці [Електронний ресурс] / О. Івашко // Урядовий кур'єр. — Режим доступу: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/prioritet-balans-interesiv-na-rinku-praci/, вільний (дата звернення: 08.02.2023). — Назва з екрана.
 Дмитро Оборонько: «Моє завдання — надати допомогу тим людям, які потрапили в складні життєві обставини»: на запитання «РП» відповідає начальник Миколаївського обласного центру зайнятості Дмитро Оборонько / зап. В. Климов // Рідне Прибужжя. — 2020. — № 42. — С. 2.
 Сприятимуть зайнятості [Електронний ресурс] // Голос України. — Режим доступу: http://www.golos.com.ua/article/304535, вільний (дата звернення: 08.02.2023). — Назва з екрана.
 Фуга, Л. «Клуб профессионалов»: секреты успеха от мэра / Л. Фуга // Южная правда. — 2018. — № 98.
 «Майже 200 рабочих місць було створено у період карантину», — Дмитро Оборонько, директор Миколаївського обласного центру зайнятості // Рідне Прибужжя. — 2021. — № 19.
 Оборонько Дмитро Миколайович // Людина року. Городянин року (1996—2020): загальноміськ. прогр. : біобібліогр. довід. / Центр. міськ. б-ка ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва ; ЦВГД «Наваль-Експерт». — 20-те вид., допов. — Миколаїв, 2021. — С. 163—164.

Посилання 

Дмитро Оборонько з народним депутатом — Максимом Дирдіном визначили механізми підтримки роботодавців

Івашко О. Відпочивай та професію обирай

Івашко О. Миколаївщина: Безробітні долучилися до відновлення територій

КАФЕДРА ЕКОНОМІЧНОЇ КІБЕРНЕТИКИ І МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 05.11.2008 р. N 458-р

Переможці щорічної міської програми «Людина року» за 2020 рік

Реферативна база даних НБУ ім. В. І. Вернадського

Примітки 

Народились 3 квітня
Народились 1976
Миколаїв
Нагороджені почесною відзнакою «За заслуги перед містом Миколаїв»
Кандидати економічних наук України